Вамберк (), бывш. Вамберг () — небольшой город в Чехии, в Краловеградском крае.

Первое упоминание в истории — 1341 год.

Достопримечательности 

 Кладбищенская Церковь Святой Варвары (1697 г.)
 Церковь Святого Прокопия в стиле барокко (1713 г., восстановлен после пожара в 1898 г.)
 Капелла Христа Господа (1757 г.)
 Еврейское кладбище (1616 г.)
 Скульптура Святой Анны (1780 г.)
 Колонна со статуей Непорочной Марии (1699 г., ремонтные работы в 1882, 1904, 1931 и 2009 гг.)
 Кальвария (1808 г.)
 Каменный мост через Здобнице (1864-1865 гг., первоначально восемь скульптур Эдуарда Гарнаха)
 Памятник Яну Гусу (1904 г.)
 Фонтан (1869 г.)
 Статуя Отдыхающего Христа (вторая половина XVIII в.)
 Музей кружева (1916 г.)

Традиция кружевоплетения в Вамберке занесена в Список нематериальных активов традиционной народной культуры Чешской Республики.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Краловеградецкого края